Сен-Жустен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сен-Жустен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер